I liga 1986/1987 – 53. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Absolutnym beniaminkiem ligi była Olimpia Poznań.

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 237 meczów
 Strzelono 535 goli
 Średnia goli na mecz: 2,26
 Zwycięstw gospodarzy: 103
 Remisów: 86
 Zwycięstw gości: 48
 Król strzelców: Marek Leśniak – Pogoń Szczecin (24 gole)

Uwagi 
Od sezonu 1986/87 wprowadzono nowy system punktowania. Za mecze wygrane różnicą 3 bramek (3-0, 4-1, 5-1 itd.) przyznawano 3 pkt, za przegranie meczu różnicą 3 bramek odejmowano 1 pkt. Punktacja nie dotyczyła walkowerów, za które przyznawano 2 pkt. a wynik spotkania weryfikowany był jako 3-0.

Polonia Bytom spadła do II ligi po barażach z Olimpią Poznań (w Bytomiu 2:2, w Poznaniu 0:0).

PZPN unieważnił mecze:
 Lech Poznań – Polonia Bytom (1:1)
 Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów (0:2)
 Olimpia Poznań – Stal Mielec (1:3)
z powodu braku zaangażowania w grę zawodników z Poznania i Lubina.

Unieważniono także i nakazano powtórzenie spotkania Górnik Wałbrzych – Motor Lublin (4:0).

Kolejna afera wybuchła podczas baraży – w meczu Ruch Chorzów – Lechia Gdańsk 1:2 bramkę dla gości zdobył bramkarz „niebieskich” Janusz Jojko wrzucając sobie piłkę do siatki. Sprzątaczka w szatni Ruchu znalazła reklamówkę z pieniędzmi, ale nikt się do niej nie przyznał.

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
1986 w polskim sporcie
1987 w polskim sporcie